trytony (traszka) – płazy ogoniaste z rodziny salamandrowatych
 Trytony – polska grupa muzyczna
 trytony – rodzina ślimaków morskich z rzędu Neogastropoda
 trytony – w mitologii greckiej istoty o mieszanej budowie – pół ludzie, pół ryby

Zobacz też 
 Tryton – strona ujednoznaczniająca
 Triton – strona ujednoznaczniająca